Копетда́г (тюркск. «многогорье»; , ) — крупная горная система в Иране и Туркмении, часть Туркмено-Хорасанских гор. Длина около 650 километров, высота до 3117 метров. Параллельные хребты, гряды и плато разделены продольными и поперечными долинами рек Атрек и Сумбар. Высокая сейсмичность проявила себя при сильнейшем землетрясении 1948 года в Ашхабаде, во время которого погибло от трети до двух третей всех жителей города. На склонах — полупустынная растительность. В советское время на территории хребта в Туркмении был создан Копетдагский заповедник.

Животный мир 
В пустынных лёссовых предгорьях живут гепард, леопард, шакал, полосатая гиена, индийский медоед, дикобраз. На высоких открытых плато пасутся стада горных копетдагских баранов, в скалистых ущельях безоаровый козёл.

Рекреационный и туристический потенциал 

В ущелье Фирюзинка, вблизи Ашхабада, расположен курорт Фирюза. В 2000 году по хребту Копетдага в непосредственной близости от Ашхабада, была построена Тропа здоровья — бетонированная пешеходная дорожка длиной в 36 километров. В 2006 году в предгорьях Копетдага была построена подвесная канатная дорога. В 2011 году на одном из горных хребтов Копетдага возвели телерадиовещательный центр «Туркменистан» высотой 211 метров.

Источники 
 Вальбе С. П. Основные черты тектоники Копетдага. // Известия АН СССР. Серия геологическая, 1970, № 6.
 Ефремов Ю. К. О рельефе Копетдага. // Вопросы географии, сб. 40, — М., 1957.
 Резанов И. А. Тектоника и сейсмичность Туркмено-Хорасанских гор. — М., 1959.
 Коровин Е. Основные черты в строении растительного покрова горной и подгорной части Копетдага. // Известия института почвоведения и геоботаники Средне-Азиатского государственного университета, 1927, вып. 3.

Примечания

Ссылки 
  в книге: Н. А. Гвоздецкий, Н. И. Михайлов. Физическая география СССР. М., 1978.

Горные системы Азии
Горы Ирана
Горные хребты Туркменистана
Альпийская складчатость